Anelis Assumpção – cantautrice e compositrice brasiliana
 Itamar Assumpção – cantautore, compositore e produttore discografico brasiliano
 Noêmia Assumpção – cestista brasiliana